Велум (,  — „вео”, често се користи за врсте мембрана у наукама као што је биологија) може да се односи на:

Људска анатомија 
 Горњи медуларни велум, горња медуларна опна или вентил, бела материја у мозгу, која се протеже између горњих церебеларних петељки
 Френулум горњег медуларног велума, нешто виша бела опна која води до горње медуларне опне
 Доњи медуларни велум, доња медуларна опна, танки слој беле супстанције, продужава се од белог центра церебелума
 Велум интерпозитрум, короидни плексус, структура у мозгу где се производи цереброспинална течност
 Кавум вели интерпозити, стање у коме цистерна велума интерпозитума постаје дилатирана
 Палатални велум, меко непце, меко ткиво које чини задњи део горњег дела уста
 Мишић подизач велума, мишић подизач меког непца, мишић који подиже меко непце

Природа 
 Велум (ботаника), морфолошка одлика квилворта
 Кумулонимбус велум, врста облака
 Солемја велум, врста шкољкашког мекушца који живи у Атлантику
 Агротис велум, ликофотија молотина, врста мољца
 Велум или вео (микологија), једна од структура гљиве
 Велум, локомотивни и орган за храњење, чест у фази ларве у развоју мекушца велигера
 Велум (медуза), танка мишићна опна на ободу звона код медуза из класе -{Hydrozoa}- која учествује у кретању ових жарњака

Велум (, ) је кожа припремљена за писање и/или штампање, да би се произвеле странице, роле, кодекси или књиге.

Велум (, ) може да се односи и на:
 Велум, део рачунарског софтвера пуштеног у продају 1989. (сада ребрендиран као Графит ())
 Велум: Књига свих сати, новела из 2006. године коју је написао Хал Данкан

en:Velum
en:Vellum (disambiguation)